И́горь Го́стев: Гостев, Игорь Анатольевич (род. 1985) — российский легкоатлет.
 Гостев, Игорь Аронович (1925—1994) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист.